Psycho Circus — музичний альбом гурту Kiss. Виданий вересень 1998 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 44:24. Альбом відносять до напрямку хардрок/важкий метал.

Список пісень 
 Psycho Circus (5:30)
 Within (5:10)
 I Pledge Alliegance to the State of Rock N' Roll (3:32)
 Into The Void (4:22)
 We Are One (4:41)
 You Wanted the Best (4:15)
 Raise You Glasses (4:14)
 I Finally Found My Way (3:40)
 Dreamin' (4:12)
 Journey Of 1.000 Years (4:47)
 In Your Face

Посилання 
 Machina Machina, listopad 1998, str. 106

Альбоми Kiss
Музичні альбоми 1998